Gouvernement Modibo Keïta peut faire référence au :
 gouvernement de la première république malienne dirigée par le président Modibo Keïta entre 1960 et 1968 ;
 premier gouvernement Modibo Keïta en fonction du  au  ;
 deuxième gouvernement Modibo Keïta en fonction du  au .